Ян Вэй:
 Ян Вэй — китайский гимнаст, 3-кратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
 Ян Вэй — китайская бадминтонистка, олимпийская чемпионка.